Драгоман () — община в Болгарии. Входит в состав Софийской области. Население составляет 5769 человек (на 21.07.05 г.).

Кмет (мэр) общины Драгоман — Соня Стоянова Дончева, с 13 ноября 2007 года по результатам выборов в правление общины.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Беренде
 Беренде-Извор
 Василовци
 Вишан
 Владиславци
 Габер
 Големо-Малово
 Горно-Село
 Грылска-Падина
 Долна-Невля
 Долно-Ново-Село
 Драгоил
 Драгоман
 Дреатин
 Калотина
 Камбелевци
 Круша
 Летница
 Липинци
 Мало-Малово
 Начево
 Неделиште
 Несла
 Ново-Бырдо
 Прекрысте
 Раяновци
 Табан
 Цацаровци
 Црыклевци
 Чеканец
 Чепырлинци
 Чорул
 Чуковезер
 Ялботина

Примечания 

Общины Софийской области